Pak Csonghun (박종훈 vagy 박정훈) jelentheti a következőket:

 Pak Csonghun (1948), észak-koreai labdarúgó
 Pak Csonghun (1965), dél-koreai tornász
 Pak Csonghun (1988), dél-koreai labdarúgó
 Pak Csonghun (1991), dél-koreai baseballjátékos